Rudyard Kipling (1865-1936), écrivain britannique.
 John Kipling (1897-1915), fils du précédent.
 Kipling, station du métro de Toronto (Canada).
 Kipling, une ville du Sud de la Saskatchewan au Canada.
es:Kipling
 Kipling (entreprise), entreprise et marque de luxe, fondée à Anvers en Belgique depuis 1987.